Stanisław Hałas – polski górnik i działacz związkowy, poseł na Sejm Ustawodawczy (1947–1952)
 Stanisław Hałas – polski duchowny katolicki, teolog
 Stanisław Hałas – polski fizyk